Cristina López peut désigner :
 Cristina López (née en 1975), handballeuse espagnole ;
 Cristina López (née en 1982), athlète salvadorienne ;
 Cristina López (née en 1982), joueuse espagnole de water-polo ;
Cristina López Barrio (née en 1970), femme de lettres espagnole ;
 Cristina López Valverde (née en 1959), femme politique argentine ;
 Cristina López Zamora (née en 1989), femme politique espagnole.